PYG – codice valutario ISO 4217 del Guaraní paraguaiano, valuta del Paraguay